Rrahmani est un patronyme albanais dérivé du prénom Rrahman, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1989), footballeur albanais ;
 Amir Rrahmani (né en 1994), footballeur kosovar.

Notes et références